Význam zkratky GBP může být:

 Libra šterlinků
 gigabase pair - fyzikální jednotka počtu párů nukleových bází, zde v řádu miliard: giga